Riegeröd ist der Ortsname von

 Riegeröd (Johanniskirchen), Ortsteil der Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Riegeröd (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern